Кратер Сантбек () — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь средневекового голландского математика и астронома Даниеля Сантбека (Новиомагуса) (XVI век) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Сантбек являются кратер Боненбергер на северо-западе; кратер Колумб на севере-северо-востоке; кратер Монж на востоке-северо-востоке и кратер Борда на юге-юго-востоке. На западе-северо-западе от кратера расположено Море Нектара; на севере-северо-западе горы Пиренеи; на востоке - Море Изобилия. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 62,2 км, глубина 3680 м.

Кратер полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, восточная и северо-западная оконечности вала отмечены маленькими чашеобразными кратерами. Внутренний склон террасовидной структуры, южная часть внутреннего склона отмечена несколькими взаимоперекрывающимися кратерами. Высота вала над окружающей местностью достигает 1240 м, объем кратера составляет приблизительно 3500 км³. Дно чаши выровнено темной базальтовой лавой, отмечено мелкими кратерами, небольшой треугольный центральный пик высотой 800 м.несколько смещен к северо-востоку от центра чаши.

Сателлитные кратеры 

 Высота двойного центрального пика сателлитного кратера Сантбек A составляет 500 и 400м.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Сантбек на карте LAC-97.
Селенологическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны